Hässleholm (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Hässleholm (stad), de hoofdstad van deze gemeente.